Mónica Puig era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato all'HP Open 2013.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez de Touraine 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mirjana Lučić-Baroni che ha battuto in finale An-Sophie Mestach 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Julija Putinceva (primo turno)
  Estrella Cabeza Candela (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (Campionessa)
  Nadežda Kičenok (secondo turno)

  Maria João Koehler (primo turno)
  Alison Van Uytvanck (primo turno)
  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  An-Sophie Mestach (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez de Touraine 2013